Delijan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Dilijan (ort i Armenien), Tavusj,

Iran 

 Delījān (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar